Bierich ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Bierich (* 1957), deutscher Architekt
 Robert Bierich (1876–1957), Hamburger Krebsforscher
 Jürgen Robert Bierich (1921–1994), Tübinger Kinderarzt
 Marcus Bierich (1926–2000), deutscher Industriemanager, Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch GmbH